4010 steht für:

 (4010) Nikol'skij, Asteroid des Hauptgürtels